JEE steht für:
 Java Platform, Enterprise Edition
 Joint Entrance Examination, standardisierte Zugangsprüfung zu indischen Ingenieurshochschulen
 Journal of Economic Education, wirtschaftswissenschaftliche Quartalsschrift 
 Journal of Engineering Education, US-amerikanische Quartalspublikation der American Society for Engineering Education
 Jérémie Airport (IATA-Code), Flughafen von Jérémie (Haiti), Haiti
 Ambjek Air Services (ICAO-Code), nigerianische Fluggesellschaft

Jee ist der Familienname folgender Personen:
 Joongbae Jee (* 1982), südkoreanischer Dirigent
 Jee Yong-ju (1948–1985), südkoreanischer Boxer

jee steht für:
 Jerung (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

Siehe auch:
 Yee
 YE
 Je

Abkürzung